Серге́й Емелья́нов: 
 Емельянов, Сергей Андреевич (1906—1976) — советский боксёр.
 Емельянов, Сергей Аркадьевич (род. 1981) — российский футболист; тренер.
 Емельянов, Сергей Викторович (род. 1962) — советский и латвийский футболист; тренер.
 Емельянов, Сергей Витальевич (род. 1993) — российский государственный и общественный деятель.
 Емельянов, Сергей Геннадьевич (род. 1964) — российский учёный и деятель образования, доктор технических наук.
 Емельянов, Сергей Иванович (род. 1952) — советский и российский учёный-хирург, член-корреспондент РАН (2022).
 Емельянов, Сергей Николаевич (род. 1942) — российский историк и педагог.